La Gioconda
 Mona Lisa

Desambiguação